Bécquer puede referirse a:

Una familia de artistas españoles del :
 Joaquín Domínguez Bécquer, pintor
 José Domínguez Bécquer, pintor, primo de Joaquín
 Hermanos Bécquer, hijos de José:
 Gustavo Adolfo Bécquer, escritor
 Valeriano Domínguez Bécquer, pintor
Salvador Bécquer Puig, poeta y periodista uruguayo.